Списак градова у Канади по два критеријума: главни градови провинција и по броју становника.

Главни градови 

 : Отава
 : Едмонтон
 : Викторија
 : Вајтхорс
 : Квебек
 : Винипег
 : Халифакс
 : Икалуит
 : Фредериктон
 : Сент Џонс
 : Торонто
 : Шарлоттаун
 : Реџајна
 : Јелоунајф

Највећи градови (становништво) 

Списак градова према броју становника:

Види још 
 Спискови градова по државама

Референце

Спољашње везе 

Канада

Канада